Села:

Романівка — Вінницька область, Бершадський район
 Романівка — Волинська область, Володимирський район
 Романівка — Волинська область, Луцький район
 Романівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Романівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Романівка — Донецька область, Костянтинівський район
 Романівка — Донецька область, Мар'їнський район
 Романівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Романівка — Житомирська область, Брусилівська селищна громада
 Романівка — Житомирська область, Звягельський район
 Романівка — Житомирська область, Квітнева сільська громада
 Романівка — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Романівка — Київська область, Поліський район
 Романівка — Луганська область, Сватівський район
 Романівка — Львівська область, Львівський район
 Романівка — Львівська область, Стрийський район
 Романівка — Львівська область, Червоноградський район, Лопатинська селищна громада
 Романівка — Львівська область, Червоноградський район, Сокальська міська громада
 Романівка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Романівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Романівка — Одеська область, Березівський район
 Романівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Романівка — Одеська область, Подільський район, Ананьївська міська громада
 Романівка — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Романівка — Полтавська область, Глобинський район
 Романівка — Полтавська область, Зіньківський район
 Романівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Романівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Романівка — Харківська область, Зачепилівський район
 Романівка — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Романівка — Черкаська область, Тальнівський район

 Романівка — назва села Болгарка Приморського району Запорізької області до 1933 року
 Романівка — назва села Зоря Розівського району Запорізької області до 1920 року
 Романівка — колишнє село Києво-Святошинського району Київської області, нині — житловий район міста Ірпеня
 Романівка — колишнє село в Київській Русі з історією нині пасовисько.

Романівка — селище, центр Романівського району Саратовської області

Річки

 Романівка — річка в Україні, у Вінницькій області. Ліва притока Яланця.